Barrio (algemeen), algemene Spaanse benaming voor een wijk of stadsdeel
 Bárrio (Alcobaça), een plaats in de Portugese gemeente Alcobaça
 Bárrio (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima
 Barrio (film) een Spaanse film uit 1998, geregisseerd door Fernando León de Aranoa.